Блу-Крик () — англоязычный топоним, дословно переводится как «Голубой (Синий) Крик».

Реки
  — речная система и археологический памятник в Белизе.
  — река в Айдахо (США), приток Овайхи.
  — река в Калифорнии (США), приток Кламата.
  — река в Колорадо (США), приток Ганнисона.

Тауншипы
  — в Индиане (США).
  — в Огайо (США).

Прочее
  — деревня в Белизе.
  — долина в Юте (США).

См. также
 Блу-Ривер
 Блу
 Крик: В географии